Butaud ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Butaud (* 1983), französische Schauspielerin
 Georges Butaud (1868–1926), französischer Anarchist